Свинушки — многозначный термин:

 Свинушки — семейство равнокрылых насекомых;
 Свинушки — деревня в Скопинском районе Рязанской области;
 Свинушки — прежнее название села Калинино Александро-Невского района Рязанской области.

См. также 
 Свинушка